XXVII чемпионат России по волейболу среди 10 команд женской Суперлиги проходил с 11 октября 2017 года по 22 апреля 2018 года. Титул чемпиона России третий раз подряд и в шестой раз в истории завоевало московское «Динамо». Лучшим игроком Суперлиги — обладателем Приза Людмилы Булдаковой стала Наталия Гончарова.

Регламент 
Чемпион России, серебряный и бронзовый призёры получают право на участие в женской Лиге чемпионов ЕКВ, следующая по рейтингу команда — в розыгрыше Кубка вызова ЕКВ.

К участию в чемпионате допускались волейболистки не моложе 2001 года рождения. Не более двух иностранных спортсменок могло играть в командах Суперлиги и Высшей лиги «А».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа проведены с 11 октября 2017 года по 11 февраля 2018 года. Главным критерием при распределении мест в турнирной таблице являлось количество побед (это правило распространяется и на другие лиги чемпионата России). В плей-офф чемпионата вышли восемь команд.

В матче 2-го тура между московским и казанским «Динамо» был разыгран Суперкубок России.

Матч 18-го тура между «Сахалином» и «Енисеем» не состоялся по причине неявки красноярской команды, объяснившей ситуацию отсутствием авиабилетов. Техническая победа, присуждённая «Сахалину», позволила островитянкам закрепиться на 8-м месте и лишила шансов на выход в плей-офф челябинский «Динамо-Метар».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Самые результативные

Финальный этап

Плей-офф

1/4 финала 
«Динамо-Казань» — «Сахалин» — 2—1

1-й матч. 16 февраля. Казань
2-й матч. 3 марта. Южно-Сахалинск
3-й матч. 7 марта. Казань

3:0 (25:12, 25:18, 25:13)
1:3 (23:25, 25:23, 18:25, 23:25)
3:0 (26:24, 25:13, 25:22)

Воронкова (18) — Лежанина (7)
Котикова (24) — Литовченко (26)
Мамедова (16) — Литовченко (10)

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» — 2—0

1-й матч. 16 февраля. Москва
2-й матч. 5 марта. Санкт-Петербург

3:0 (25:22, 25:22, 25:17)
3:2 (21:25, 23:25, 25:14, 25:11, 15:6)

Гончарова (17) — Петрова (18)
Гончарова (32) — Петрова (17)

«Енисей» — «Протон» — 2—0

1-й матч. 17 февраля. Красноярск
2-й матч. 5 марта. Саратов

3:2 (32:30, 12:25, 25:20, 24:26, 15:13)
3:1 (20:25, 25:22, 25:12, 26:24)

Малых (22) — Бавыкина (27)
Малых (17) — Бавыкина, Макарова, Экерман (16)

«Уралочка»-НТМК — «Заречье-Одинцово» — 2—0

1-й матч. 17 февраля. Екатеринбург
2-й матч. 5 марта. Одинцово

3:1 (25:13, 26:24, 23:25, 25:19)
3:0 (25:19, 25:21, 25:17)

Парубец (26) — Юринская (22)
Гарелик (22) — Юринская (21)

1/2 финала 
«Динамо-Казань» — «Уралочка»-НТМК — 2—0

1-й матч. 25 марта. Казань
2-й матч. 29 марта. Нижний Тагил

3:0 (25:23, 25:14, 25:17)
3:0 (25:13, 25:18, 25:22)

Королёва (14) — Гарелик (14)
Мамедова (18) — Парубец (13)

«Динамо» (Москва) — «Енисей» — 2—0

1-й матч. 25 марта. Москва
2-й матч. 30 марта. Красноярск

3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:11)
3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:14)

Гончарова (25) — Малых (12)
Гончарова (36) — Малых (19)

Матчи за 3-е место 
«Енисей» — «Уралочка»-НТМК — 1—3

1-й матч. 16 апреля. Красноярск
2-й матч. 17 апреля. Красноярск
3-й матч. 21 апреля. Нижний Тагил
4-й матч. 22 апреля. Нижний Тагил

3:1 (25:12, 20:25, 25:16, 25:18)
1:3 (20:25, 22:25, 25:10, 23:25)
1:3 (21:25, 25:17, 19:25, 23:25)
2:3 (22:25, 15:25, 25:23, 28:26, 9:15)

Малых (21) — Парубец (19)
Е. Ефимова (18) — Парубец (28)
Е. Ефимова (16) — Парубец (25)
Е. Ефимова (16) — Парубец (25)

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 0—3

1-й матч. 16 апреля. Казань
2-й матч. 17 апреля. Казань
3-й матч. 21 апреля. Москва

0:3 (23:25, 20:25, 22:25)
2:3 (17:25, 25:23, 12:25, 25:19, 10:15)
2:3 (23:25, 25:19, 25:22, 12:25, 6:15)

Воронкова (16) — Гончарова (17)
Воронкова (21) — Гончарова (24)
Воронкова (18) — Гончарова (31)

Матчи за 5—8-е места

Самые результативные

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо» (Москва): Наталия Гончарова — 25 матчей, 91 партия / 551 очко (470 в атаке, 45 на блоке, 36 с подачи); Яна Щербань — 25, 88 / 263 (204, 22, 37); Вера Ветрова — 23, 75 / 100 (45, 28, 27); Наталья Кроткова — 21, 75 / 247 (196, 17, 34); Екатерина Любушкина — 21, 73 / 166 (92, 48, 26); Ирина Фетисова — 20, 70 / 190 (82, 83, 25); Дарья Талышева — 20, 59; Екатерина Раевская — 18, 49; Дарья Столярова — 18, 45 / 93 (58, 16, 19); Елена Гендель — 12, 41 / 87 (46, 25, 16); Марина Бабешина — 12, 26 / 23 (12, 7, 4); Анна Лазарева — 9, 14 / 4 (4, 0, 0); Анна Макарова — 5, 9 / 6 (5, 0, 1); Юлия Морозова — 5, 8 / 10 (7, 3, 0). Главный тренер — Зоран Терзич.

 «Динамо-Казань»: Ирина Воронкова — 24, 81 / 311 (239, 27, 45); Наталья Мамедова — 24, 73 / 294 (222, 50, 22); Анна Котикова — 24, 72 / 132 (88, 18, 26); Екатерина Уланова — 23, 76; Евгения Старцева — 23, 68 / 51 (17, 16, 18); Ирина Королёва — 22, 70 / 235 (127, 78, 30); Анастасия Самойленко — 22, 70 / 186 (113, 61, 12); Марина Марюхнич — 21, 49 / 103 (55, 38, 10); Ирина Филиштинская — 21, 49 / 38 (15, 10, 13); Элица Василева — 17, 53 / 188 (160, 17, 11); Дарья Малыгина — 16, 39 / 71 (55, 12, 4); Елена Ежова — 13, 32; Светлана Масалева — 8, 14; Валерия Горбунова — 2, 3 / 2 (1, 0, 1); Анна Прасолова — 1, 4 / 8 (7, 1, 0); Светлана Гатина — 1, 4 / 6 (4, 1, 1); Анастасия Бехтерева — 1, 4 / 5 (4, 1, 0); Анастасия Котикова — 1, 4 / 3 (2, 0, 1); Анна Кашарных — 1, 2 / 1 (0, 0, 1). Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Уралочка»-НТМК: Екатерина Енина — 25, 95 / 267 (166, 75, 26); Ксения Парубец — 25, 94 / 424 (365, 45, 14); Елена Бурлакова — 25, 92 / 215 (129, 73, 13); Анна Климец — 25, 89 / 273 (202, 41, 30); Анастасия Гарелик — 25, 86 / 278 (215, 42, 21); Екатерина Карполь — 25, 70 / 1 (1, 0, 0); Екатерина Чернова — 24, 92; Татьяна Романова — 22, 73 / 37 (4, 15, 18); Екатерина Русакова — 22, 49 / 30 (9, 11, 10); Маргарита Курило — 19, 49 / 72 (56, 6, 10); Екатерина Евдокимова — 14, 24 / 23 (12, 8, 3); Мария Халецкая — 8, 11 / 6 (4, 0, 2); Валерия Сафонова — 4, 17 / 37 (28, 8, 1); Евгения Бочкарёва — 4, 7 / 10 (10, 0, 0); ; Анастасия Гудова — 2, 5 / 1 (0, 1, 0); Юлия Максимова — 1, 3 / 4 (2, 2, 0); Ирина Задыхина — 1, 3 / 2 (1, 1, 0); Полина Трухина — 1, 3. Главный тренер — Николай Карполь.

 «Енисей»: Светлана Крючкова — 25, 99; Екатерина Ефимова — 25, 92 / 245 (176, 47, 22); Наталья Малых — 25, 88 / 389 (335, 24, 30); Александра Перетятько — 24, 84 / 53 (21, 18, 14); Виктория Русакова — 23, 79 / 245 (183, 33, 29); Ксения Бондарь — 21, 63 / 140 (117, 14, 9); Яна Манзюк — 21, 62 / 139 (89, 37, 13); Мария Фролова — 20, 68 / 166 (134, 13, 19); Инна Молодцова — 18, 50 / 93 (61, 17, 15); Ольга Ефимова — 17, 31 / 13 (7, 4, 2); Евгения Щеглова — 16, 35 / 55 (46, 3, 6); Наталья Симоненко — 10, 17 / 27 (21, 3, 3); Евгения Кондрашкина — 5, 5. Главный тренер — Александр Кошкин (до 5-го тура), Сергей Голотов.

 «Заречье-Одинцово»: Татьяна Юринская — 26, 101 / 464 (382, 39, 43); Кристина Курносова — 26, 100; Виктория Руссу — 26, 98 / 276 (214, 32, 30); Мария Воробьёва — 26, 97 / 344 (279, 32, 33); Дарья Рысева — 26, 96 / 21 (7, 10, 4); Валерия Гончарова — 26, 83 / 97 (56, 31, 10); Елизавета Котова — 25, 94 / 197 (111, 64, 22); Екатерина Панкова — 24, 93 / 30 (8, 2, 20); Ольга Богданова — 24, 76 / 114 (81, 22, 11); Анна Мельникова — 22, 76 / 132 (56, 53, 23); Александра Оганезова — 19, 50 / 3 (0, 0, 3); Оксана Якушина — 18, 27 / 21 (13, 4, 4); Олеся Иванова — 6, 10 / 2 (2, 0, 0); Екатерина Лазарева — 2, 4. Главный тренер — Вадим Панков.

 «Протон»: Анастасия Бавыкина — 26, 90 / 349 (277, 40, 32); Екатерина Орлова — 26, 90 / 215 (103, 81, 31); Анна Матиенко — 26, 77 / 19 (3, 7, 9); Хейли Экерман — 25, 88 / 364 (310, 18, 36); Анастасия Ануфриенко — 24, 72 / 32 (18, 4, 10); Кристина Лавнова — 24, 67 / 1 (0, 0, 1); Алла Галкина — 23, 80 / 2 (0, 2, 0); Ирина Межоннова — 23, 77 / 159 (76, 59, 24); Наиля Шайдуллина — 23, 69 / 92 (54, 13, 25); Наталья Думчева — 23, 44 / 43 (25, 13, 5); Валерия Зайцева — 14, 28 / 54 (28, 20, 6); Анна Макарова — 10, 38 / 139 (110, 18, 11); Вера Костючик — 8, 18 / 27 (24, 2, 1); Александра Пасынкова — 1, 1 / 1 (0, 0, 1); Ирина Решетова — 1, 1. Главный тренер — Роман Кукушкин (до 4-го тура), Юрий Маричев.

 «Сахалин»: Тамара Зайцева — 26, 100 / 2 (1, 1, 0); Дарья Володько — 26, 89 / 198 (131, 48, 19); Елена Литовченко — 25, 96 / 354 (311, 17, 26); Светлана Парукова — 25, 88 / 224 (180, 19, 25); Екатерина Синицына — 24, 77 / 32 (7, 11, 14); Елена Новик — 23, 75 / 85 (35, 17, 33); Юлия Григорьева — 23, 73 / 162 (90, 53, 19); Маргарита Панычева — 22, 78; Валерия Сафонова — 22, 77 / 171 (134, 28, 9); Олеся Шаравская — 20, 61 / 134 (98, 21, 15); Римма Гончарова — 18, 58 / 142 (90, 38, 14); Марина Диброва — 7, 16 / 35 (25, 3, 7); Елена Лежанина — 7, 13 / 11 (7, 4, 0); Лолита Саяпина — 2, 3. Главный тренер —  (до 10-го тура), Денис Матвеев.

 «Ленинградка»: Юлия Кутюкова — 25, 93 / 324 (273, 28, 23); Екатерина Полякова — 25, 89 / 244 (148, 76, 20); Екатерина Петрова — 25, 84 / 326 (282, 20, 24); Ксения Кочйигит — 25, 83 / 155 (91, 54, 10); Ольга Скрипак — 25, 82 / 51 (15, 9, 27); Алина Панкова — 25, 63 / 119 (95, 14, 10); Наталья Непомнящих — 24, 57 / 45 (28, 11, 6); Анна Лунёва — 24, 57 / 41 (20, 10, 11); Мария Тисевич (Кашина) — 23, 73 / 1 (1, 0, 0); Алина Георгиева — 21, 37 / 34 (18, 11, 5); Виктория Горбачёва — 20, 65; Мария Самойлова — 19, 56 / 151 (123, 15, 13); Юлия Бессонная — 19, 41 / 82 (71, 6, 5); Мария Купчинская — 13, 26 / 1 (1, 0, 0); Юлия Тюшева — 3, 7 / 4 (1, 1, 2); Виктория Боброва — 1, 4 / 10 (10, 0, 0); Ксения Стрехина — 1, 4 / 3 (2, 1, 0). Главный тренер — Александр Кашин.

 «Динамо-Метар»:Татьяна Щукина — 18, 64 / 154 (89, 58, 7); Инна Фомина — 18, 61 / 191 (151, 31, 9); Светлана Суховерхова — 17, 58 / 147 (108, 23, 16); Елена Коваленко — 17, 53 / 65 (46, 9, 10); Вера Саликова — 17, 52 / 27 (11, 7, 9); Мария Воногова — 17, 50 / 97 (65, 27, 5); Мария Дороничева — 16, 42 / 13 (4, 4, 5); Юлианна Аброскина — 15, 44; Алеся Пироговская — 14, 39; Марина Тушова — 14, 37 / 68 (58, 4, 6); Елена Самойлова — 14, 36 / 38 (24, 11, 3); Анастасия Калинина — 10, 19 / 29 (27, 2, 0); Анастасия Стальная — 9, 29 / 107 (79, 15, 13). Главный тренер — Дмитрий Дьяков (до 5-го тура), Анатолий Макагонов.

 «Динамо» (Краснодар): Юлия Подскальная — 18, 66 / 158 (81, 58, 19); Марианна Носова — 18, 65 / 30 (12, 14, 4); Мария Бибина — 18, 57; Мария Боговская — 18, 51 / 111 (93, 12, 6); Мария Перепёлкина — 17, 63 / 157 (84, 59, 14); Екатерина Третьякова — 17, 62; Екатерина Пипунырова — 17, 46 / 88 (69, 12, 7); Ирина Смирнова — 16, 55 / 172 (145, 19, 8); Ангелина Сперскайте — 15, 52 / 148 (109, 23, 16); Богумила Бярда — 15, 34 / 46 (30, 12, 4); Ольга Зубарева — 12, 31 / 10 (4, 6, 0); Есения Мишагина — 8, 12 / 3 (1, 0, 2); Любовь Соколова — 5, 13 / 24 (19, 4, 1); Софья Кошкарова — 4, 8; Анастасия Морозова — 1, 2. Главный тренер — Константин Ушаков.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
Соревнование проходило с 7 октября по 29 апреля в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Первенство проходило с 11 октября 2017 по 8 апреля 2018 года. На предварительном этапе команды играли в трёх группах по туровой системе в 5 кругов. Финальный этап за 1—6-е и 7—12-е места проводился в два тура, финальный этап за 13—15-е места — в один тур.

В матче команд второй группы «Брянск» — «Гатчинка», состоявшемся 25 декабря в Брянске, гостьям засчитано техническое поражение в пятой партии (0:15), поскольку при счёте 2:2 по партиям они отказались от продолжения игры, опасаясь опоздать на поезд до Санкт-Петербурга.

Обзор первой лиги

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионат России по волейболу среди женщин
2017 год в волейболе
2018 год в волейболе